Трие́ст ( [triˈɛste],  [tʁiˈɛst],  [tə́ɾst], ) — город в итальянской области Фриули-Венеция-Джулия. Административный центр одноимённой провинции. В прошлом — вольный имперский город, столица Австрийского Приморья, обособленная свободная территория.

Триест расположен на северо-западе Балканского полуострова, в глубине Триестского залива Адриатического моря, в 145 км к востоку от Венеции, рядом со словенской границей. По данным переписи 1991 года, население города составляло 231 тысячу человек; а в 2007 году — 203 356 человек.

Покровителем города считается Иуст Триестский. Праздник города — 3 ноября.

История 
Триест упоминается Цезарем в «Записках о Галльской войне» как Тергест. Первые городские стены были построены при Октавиане, который в 33 году до н. э. также велел приспособить бухту для приёма судов. Позднее Тергест оказался в тени близлежащей Аквилеи.

В средние века значительный торговый центр, за который шла борьба различных государств. Итальянский король Лотарь II в 947 году сделал его свободной общиной во главе с епископом-графом. В 1202 году захвачен Венецианской республикой, долгое время пытался освободиться, взывая к помощи императора и Габсбургов. Последним горожане присягнули на верность в 1382 году.

Хотя на протяжении столетий Триест оставался главным (а подчас и единственным) портом Габсбургской монархии, его развитие шло настолько медленно, что ещё в начале XVIII века это был мало чем примечательный, сонный городишко с населением в 5,7 тысяч жителей. Карл VI Габсбург, озаботившись устройством морского сообщения с новоприобретёнными владениями на юге Италии, в 1719 году объявил Триест вольным имперским городом.

Дарованные императором привилегии положили начало бурному росту Триеста. В 1861 году был принят устав Триеста, город становился одной из коронных земель Австрии, представительным органом стал городской совет, исполнительным органом административный комитет во главе с подеста. К 1891 году, когда права вольного города были отозваны, Триест вырос в 27 раз. Две трети населения в то время составляли итальянцы. Австро-венгерский Триест рубежа веков — один из крупнейших портов Средиземноморья, а сверх того и жемчужина т. н. Австрийской Ривьеры, где проводили зимние месяцы высшие слои венского общества.

Итальянское королевство с момента своего образования (1860) считало приобретение Триеста одной из целей своей внешней политики и под гарантии Лондонского пакта (по которому страны Антанты обещали Триест итальянцам) вступило в Первую мировую войну. По итогам войны к Италии отошёл не только Триест, но и почти всё Австрийское Приморье, из которого был образован регион Венеция-Джулия.

В 1943—1945 годах, во время Второй мировой войны, Триест находился под немецкой оккупацией; здесь действовал концлагерь Рисиера ди Сан Савва. В 1945—1947 годах управлялся англо-американскими военными властями; в 1947—1954 годах Триест с небольшим округом составлял т. н. Свободную территорию Триеста под контролем этих властей. По итало-югославскому договору 1954 года (при участии Великобритании и США) Триест и территории к северу от него перешли к Италии, а территории к югу от Триеста — к Югославии (после её распада — разделена между Словенским Приморьем и хорватской жупанией Истрия).
Проф. Ренато Ризалити писал, что Димитров настаивал, чтобы Тольятти способствовал переходу Триеста к Югославии; тогда как Сталин, напротив, вынудил Тито оставить Триест союзным войскам. По мнению Ризалити, Сталин, возможно, был против намерения Тито и Димитрова создать сильную Югославию и стоял за утверждение советской гегемонии на Балканах.

Климат

Экономика 
В Триесте расположен металлургический завод Lucchini Piombino (80 % акций принадлежат ОАО «Северсталь»), выпускающий 0,8 млн т стали в год (катанка, рельсы, круглые балки, сварочная сталь и др.).

Культура 
 В Триесте уроженцы города Лука Турилли и Алессандро Старополи основали Rhapsody, самую известную метал-группу Италии.
 Итальянский прозаик и драматург Итало Звево, автор романа «Самопознание Дзено», родился в Триесте. В память о писателе в городе установлен памятник.
 Джеймс Джойс провел в Триесте 10 лет, в период с 1905 по 1915.
 Ботанический сад Триеста, основанный в 1842 году.
 Музей Револтелла
 Городской театральный музей Карло Шмидля

Наука 
В Триесте расположено несколько национальных и международных научно-исследовательских институтов, в том числе:

 Университет Триеста

 СИССA (SISSA — )
 Международный центр теоретической физики
 Международный центр генной инжерении и биотехнологий
 Национальный институт ядерной физики (отделение)

В честь Триеста назван астероид (478) Тергест, открытый в 1901 году итальянским астрономом Луиджи Карнера, уроженцем этого города.

Средства массовой информации 
С 1945 года в городе выходит газета на словенском языке Приморски дневник, освещающая жизнь словенского меньшинства в Италии.

Достопримечательности 
 Остатки древнеримских построек, в том числе, древнеримского театра.
 Базилика Сан Джусто с усыпальницей карлистских претендентов на испанский престол.
 Базилика Святого Сильвестра (XI века).
 Церковь Святого Спиридона.
 Церковь Святого Михаила.
 Замок Сан-Джусто, созданный на месте небольшой венецианской военной крепости (всё — XV век).
 Романтический замок Мирамаре (середина XIX в.), дом, в котором Джеймс Джойс писал «Улисса».
 Синагога Триеста, построенная в 1912 году, является одним из самых больших храмов приверженцев ортодоксального иудаизма в Европе.
 Немецкий концлагерь Рисьера-ди-Сан-Сабба.
 Единственный в Европе пляж, разделенный на мужскую и женскую половины уходящей в море стеной (Педочин).

В ближайших окрестностях — большой грот («Гротта Джигантэ» в природном парке «Вал Росандра») и средневековый замок Дуино.

Галерея

Панорама

Международные отношения

Города-побратимы 
  Гавр, Франция
  Бейрут, Ливан (1956)
  Дуала, Камерун (1971)
  Грац, Австрия (1973)
  Сантус, Бразилия (1977)
  Саутгемптон, Великобритания (2002)
  Николаев, Украина (1996)

Города-партнёры 
  Венеция, Италия (2008)
  Любляна, Словения (2008)
  Милан, Италия (2008)
  Риека, Хорватия (2011)
  Росток, Германия (2011)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт муниципалитета Триесты

Порты Адриатического моря
Столицы областей Италии
Города Италии
Коммуны провинции Триест